Kikori bezeichnet:

 Kikori (Fluss), ein Fluss in Papua-Neuguinea
 Kikori (Stadt), eine Stadt in Papua-Neuguinea